

Mitologia 
 Beroe – personaggio della mitologia greca, fondatrice di Berea, in Tracia e figlia di Afrodite e di Adone.
 Beroe – personaggio della mitologia greca, una ninfa nutrice di Semele.
 Beroe – personaggio della mitologia greca, il nome di una delle nereidi.
 Beroe – personaggio della mitologia greca, uno dei tanti nomi di Amimona.
 Beroe – personaggio della mitologia greca, moglie di Dorico e donna anziana. Iride si servi di lei per bruciare la flotta di Enea.

Zoologia 
 Beroe – genere del phylum Ctenophora

Note